

Chimica 
 R43 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R43 – tangenziale di Eeklo (Belgio)
 R43 – strada regionale Die Dam – Ceres (Sudafrica)